Karl VII kan syfta på flera olika regenter:

 Karl VII, tysk-romersk kejsare 1742–1745
 Karl Sverkersson, kung av Sverige 1161–1167, som ibland i den svenska regentlistan får ordningsnumret VII genom att man räknar baklänges från Karl IX (där Karl Knutsson (Bonde) räknas som nummer VIII)
 Karl VII, kung av Frankrike 1422–1461
 Den spanske kungen Karl III, som kung av Neapel och Sicilien 1735–1788

Se även
 Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn